Birla puede estar haciendo referencia a: 

 Birla House, en Nueva Delhi, India la casa donde vivió Gandhi.
 Birla o Birllas, un juego de bolos.